RSA je lahko:
 RSA, algoritem za šifriranje z javnim ključem
 Južnoafriška republika
 Radio RSA, južnoafriška radio postaja
 RSA Radio, nemška radio postaja